Ивање може бити:

 Ивање (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Република Србија
 Ивање (Бојник), насеље у општини Бојник, Јабланички округ, Република Србија
 Ивање (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Ивање (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Ивање (Црес), насеље на острву Црес у граду Цресу, Реублика Хрватска.